

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Qus“ beginnt.

Qus 



Qusa 
 Qusaiy ibn Kilāb, Vorfahre des Propheten Mohammed

Qusc 
 Quschairī, al- (986–1072), Sufi und Koran-Kommentator

Quss 
 Qussajynow, Äbilghasy (* 1952), kasachischer Politiker